Динамо може да се отнася за някое от следните значения.

 динамо – електрическа машина, преобразуваща механично движение в електричество В разговорния език 'динамо' може да бъдат наричани (ръчно задвижван генератор, генератор за постоянен ток, динамо на велосипед, алтернаторът на автомобилите.
 Динамо – псевдоним на британския илюзионист Стивън Фрейн
 Динамо - български футболен отбор, преименуван впоследствие на „Левски“

Футболни клубове 
 ФК „Динамо“, Барнаул, Русия
 ФК „Динамо“, Батуми, Грузия
 ФК „Динамо“, Берлин, Германия
 ФК „Динамо“, Букурещ, Румъния
 ФК „Динамо“, Дрезден, Германия
 ФК „Динамо“, Загреб, Хърватия
 ФК „Динамо“, Киев, Украйна
 ФК „Динамо“, Минск, Беларус
 ФК „Динамо“, Москва, Русия
 ФК „Динамо“, Тбилиси, Грузия
 ФК „Динамо“, Тирана, Албания

Стадиони 
 „Динамо“, Букурещ, Румъния
 „Динамо“, Минск, Беларус
 „Динамо“, Москва, Русия